Поццуоло-дель-Фріулі (італ. Pozzuolo del Friuli, вен. Posuoło del Friuli) — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Удіне.
 Форгарія-нель-Фріулі, Форґарія-нель-Фріулі (італ. Forgaria nel Friuli) — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Удіне. 
 Аєлло-дель-Фріулі (італ. Aiello del Friuli) — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Удіне. 
 Чивідале-дель-Фріулі (італ. Cividale del Friuli, вен. Cividale del Friul) — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Удіне.
 Червіньяно-дель-Фріулі (італ. Cervignano del Friuli) — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Удіне. 
 Сан-Данієле-дель-Фріулі (італ. San Daniele del Friuli) — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Удіне. 
 Джемона-дель-Фріулі (італ. Gemona del Friuli) — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Удіне. 
 Фріулі, у давнину Фурланія (фріул. Friûl, італ. Friuli) — історична область на півночі Італії, нині у складі регіону Фріулі-Венеція-Джулія. 
 Кастельново-дель-Фріулі (італ. Castelnovo del Friuli) — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Порденоне. 
 Каприва-дель-Фріулі (італ. Capriva del Friuli) — муніципалітет в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Горіція. 
 Фріулі-Венеція-Джулія (Friuli-Venezia Giulia) — гірсько-рівнинна область з особливим статусом в північній Італії на узбережжі Адріатичного моря.
 Стадіо Фріулі, «Стадіо Фріулі» — футбольний стадіон в Удіне, Італія, домашня арена ФК «Удінезе».